Капито́лий шта́та Калифо́рния () находится в городе Сакраменто () — столице штата Калифорния (). В нём проводит свои заседания легислатура Калифорнии, состоящая из Ассамблеи и Сената штата Калифорния.



История 
В 1850 году Калифорния стала 31-м штатом в составе США. 28 февраля 1854 года столица штата была окончательно перенесена в город Сакраменто.

Первоначальный проект строительства Капитолия штата Калифорния был готов в 1856 году. Начало строительства было задержано в связи с проблемами финансирования и выбора места для капитолия. Окончательное решение о строительстве капитолия было подписано 29 марта 1860 года губернатором Калифорнии . Авторами дизайна капитолия были архитекторы Рубен Кларк (Reuben Clark) и  ().

Строительство капитолия началось 4 декабря 1860 года и заняло около 14 лет. Здание было частично закончено в 1869 году, и оно использовалось для заседаний легислатуры штата. Полностью здание было достроено к 1874 году, и с 1874 по 1889 год являлось самым высоким зданием Калифорнии. Изначально на строительство капитолия было выделено 100 тысяч долларов, а реальные расходы на момент окончания строительства составили 2,5 миллиона долларов.

В 1949—1952 годах к капитолию было пристроено восточное крыло (). Для этого пришлось разрушить апсиду — один из важных архитектурных элементов изначального проекта капитолия.

16 января 2001 года капитолий подвергся атаке психически больного водителя 18-колёсного грузовика Майка Боуэрса (Mike Bowers), который умышленно на большой скорости врезался в здание со стороны южного портика. В результате удара и последующего пожара, вызванного разлившимся горючим из бензобака, зданию капитолия был нанесён многомиллионный ущерб. Водитель грузовика погиб, но никто из людей, находившихся в здании капитолия и рядом с ним, не пострадал. Грузовик был нагружен двадцатью тоннами консервированного сгущённого молока.

Архитектура 
Капитолий штата Калифорния построен в неоклассическом стиле, являющемся адаптацией римского варианта коринфского стиля.

Фотогалерея

См. также 
 Список капитолиев США
 Список самых высоких зданий Калифорнии
 Сакраменто

Примечания 

Калифорния
Здания и сооружения Сакраменто
Объекты Национального реестра исторических мест в Калифорнии
Здания и сооружения, построенные в 1874 году
Появились в 1874 году в США